:

Cinéma et animation 
 Sonny Boy est un film réalisé en 1929 par Archie Mayo.
 Sonny Boy est un film réalisé en 1989 par Robert Martin Carroll. 
 Sonny Boy film néerlandais de Maria Peters sorti en 2011.
 Sonny Boy est une série d'animation japonaise de 2021 par le studio Madhouse.

Musique 

 Sonny Boy est une composition de Al Jolson, De Sylva, Henderson et Brown.
 Sonny Boy est un album de Sonny Rollins sorti en 1956.

Personnes 
 Sonny Boy Jaro (né en 1982), boxeur philippin
 Deux célèbres harmonicistes de blues ont utilisé le nom de